Evonne Goolagong ha battuto in finale Martina Navrátilová 6–3 6–2.

Teste di serie
 Margaret Court (quarti di finale)
 Ol'ga Morozova (quarti di finale)
 Evonne Goolagong (Campionessa)
 Kerry Melville (secondo turno)
 Helen Gourlay (secondo turno)
 Kazuko Sawamatsu (quarti di finale)
 Dianne Fromholtz (terzo turno)
 Martina Navrátilová (finalista)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 1975